Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou International Women’s Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 16. September 2018 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb. Dazu kam ein Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Guangzhou